Qaarsorsuup Tasia bezeichnet:
 Qaarsorsuup Tasia (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaarsorsuup Tasia (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland